Мерифилд има више значења:
 Мерифилд (Вирџинија)
 Мерифилд (Минесота)